DXO est un sigle qui peut désigner :
 DxO PhotoLab, un logiciel propriétaire de retouche photo édité par DxO labs ;
 dextrorphane, un des métabolites actifs du dextrométhorphane ;
 Defence executive officer.